Giacinta Johnson, personage uit de James Bond-film 'Die another day', bijgenaamd 'Jinx'
 Michael Spinks, bokser, bijgenaamd 'Jinx'
 Jinx (schrijver), Amerikaans schrijver (1994)
 Jinx (computerspel), PlayStation-computerspel
 Jinx (Belgische band), Belgische pogroep, bestaande uit Dan Tritonian, Marc Morlock, Pedro en Sylvain Vanholme.
 Jinx (Kroatische band), Kroatische (Zagreb) popgroep, opgericht in 1993, bestaande uit Coco Mosquito, Jadranka Bastajić, Berko Muratović, Mr. Goody, Igor Pavlica en Adam Matijašević.
 Jinx (Gallagher), muziekalbum van Rory Gallagher
 Jinx (Quarashi), muziekalbum van Quarashi
 Jinx (Weekend), muziekalbum van Weekend
 Jinx (1919), een Amerikaanse filmkomedie onder regie van Victor Schertzinger
 Jinx (2010), een Indonesische filmkomedie onder regie van Muhammad Yusuf